Der Kremlin Cup 2016 war ein Poolbillardturnier in der Disziplin 10-Ball, das vom 9. bis 12. November 2016 im olympischen Sportpark in der russischen Hauptstadt Moskau ausgetragen wurde.

Sieger wurde der Grieche Alexander Kazakis, der im Finale den Deutschen Thorsten Hohmann mit 9:6 besiegte. Dsmitryj Tschuprou und Ralf Souquet belegten den dritten Platz. Ruslan Tschinachow, der Gewinner der vorangegangenen beiden Jahre, schied im Viertelfinale gegen Kazakis aus.

Modus 
Die 101 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab der Runde der letzten 32 wurde das Turnier im K.-o.-System fortgesetzt. Ausspielziel waren acht Spiele, im Finale neun Spiele. Es wurde mit Wechselbreak gespielt.

Vorrunde 
Die folgenden Spieler schieden in der Vorrunde aus:

 1. Verliererrunde (97.–101. Platz)
  Alexander Chramzow
  Lukas Georgiou
  Aljaksandr Hapejeu
  Costas Konaris
  Sjarhej Sadouski

 2. Verliererrunde (65.–96. Platz)
  Marios Artemiou
  Ruslan Abdulin
  Stanislaw Achtjamow
  Alexander Borukhovich
  Iljas Chairullin
  Michalis Christoudias
  Wjatscheslaw Derbilow
  Himan Faraji
  Alexandra Guleikowa
  Wiktorija Gurowa
  Jewgeni Iwanow
  Diana Khodjaeva
  Wladimir Kolesnikow
  Jewgeni Kornejew
  Sergei Kostjunin
  Henrik Larsson
  Artem Lukin
  Dsmitryj Martschanka
  Akseli Matikkala
  Wladimir Matwijenko
  Ilja Neklejenow
  Nooa Oksala
  Alexander Oschtschepkow
  Sjarhej Polski
  Walerija Popowa
  Masoumi Reza
  Gleb Semenow
  Alexander Simon
  Palina Tschernik
  Nikolai Tyrin
  Sami Wetterstrand
  Nguyen Thanh Ha Zang

 3. Verliererrunde (49.–64. Platz)
  Anthony Brabin
  Alan Chestanow
  Juri Kismerjoschkin
  Dmitri Kumanew
  Wladimir Lyssanow
  Nick Malai
  Zika Mihajlovski
  Dmitriy Naļivko
  Witali Pawluchin
  Anton Plisko
  Stanimir Ruslanow
  Dmitri Schkudow
  Alexei Schurjew
  Konstantin Stepanow
  Walerija Truschewskaja
  Uladsislau Zyrykau

 2. Verliererrunde (33.–48. Platz)
  Lefteris Georgiou
  Wais Gulam
  Pawel Mechowow
  Nikita Mitzew
  Michail Nikolajew
  Jovka Oksala
  Achilleas Pittalis
  Hamed Rezvani
  Maxim Sajapin
  Nikolai Scharabanow
  Natalja Seroschtan
  Dejan Sipkovski
  Andrei Solodski
  Artjom Tarnopolski
  Theodoros Thomas
  Jegor Trifonow

Finalrunde

Weblinks 
 Kremlin Cup 2016 bei azbilliards.com

Einzelnachweise 

2016
Poolbillardveranstaltung 2016